Harrisonburg kan syfta på:

Harrisonburg, Louisiana
Harrisonburg, Virginia